CJD steht für:

 Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands, ein Bildungsträger
 Creutzfeldt-Jakob Disease, eine international verbreitete Abkürzung für die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

CJD